Komödiant steht für:
 Komödiant, Bezeichnung für einen Schauspieler, der auf Rollen des komödiantischen Fachs spezialisiert ist, siehe Komödie
 Komiker

Siehe auch: 
 Komödianten